A Taça CERS de 1999–00 foi a 20ª edição da Taça CERS organizada pela CERH iniciou-se a 20 de Novembro de 1999, e finalizou a 16 de Abril de 2000.

Equipas da Taça CERS de 1999–00
As equipas classificadas são:

Pré-Eliminatória 
A pré-eliminatória foi disputada a 20 e 27 de Novembro

Fase Final

Ligações Externas
CERH website

Internacional
 Ligações para todos os sítios de hóquei
 Mundook- Sítio com notícias de todo o mundo do hóquei
Hoqueipatins.com - Sítio com todos os resultados de Hóquei em Patins

Hóquei em patins
Taça CERS